Németország
 Wiesenbach település Baden-Württembergben
 Wiesenbach település Bajorországban